Elsie ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elsie (Kentucky)
 Elsie (Michigan)
 Elsie (Nebraska)
 Elsie (Oregon)
 Elsie (South Carolina)

Personen:
 Elsie Carlisle (1896–1977), britische Sängerin
 Elsie Duval (1892–1919), britische Suffragette
 Elsie Fisher (* 2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Elsie Inglis (1864–1917), schottische Medizinerin und Frauenrechtlerin
 Elsie Kühn-Leitz (1903–1985), deutsche Juristin und Mäzenin

 Lily Elsie (1886–1962), britische Schauspielerin
 Robert Elsie (1950–2017), kanadischer Albanologe und Autor

Sonstiges:
 Elsie (Mine), Antipersonenmine

Siehe auch:
Elsi